Die Saison 2003/04 der Oberliga Südwest war die 26. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die zehnte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich die TuS Koblenz mit vier Punkten Vorsprung auf den SV Weingarten.

Die Abstiegsränge belegten der FSV Salmrohr, die Sportfreunde Köllerbach und der SV Klausen.

Die Aufsteiger waren der TuS Mechtersheim aus der Verbandsliga Südwest, die SG 06 Betzdorf aus der Rheinlandliga und der SC Halberg Brebach aus der Verbandsliga Saar. Aus der Regionalliga Süd stiegen die Amateure des 1. FC Kaiserslautern ab.

Der Torschützenkönig wurde Thomas Esch von der SpVgg EGC Wirges mit 28 Treffern.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2003/04 bei kicker.de

2003
Fußballsaison 2003/04